Les championnats du monde de tennis de table par équipes 2012, cinquante-septième édition des championnats du monde de tennis de table et sixième dédiée aux équipes, ont lieu du 25 mars au  à Dortmund, en Allemagne. Les tournois masculin et féminin sont tous deux remportés par la République populaire de Chine.

Messieurs

Phase de groupes 
Groupe A: 1. Chine, 2. Hong Kong, 3. Suède, 4. Corée du Nord, 5. Grèce, 6. Slovénie
Groupe B: 1. Allemagne, 2. Portugal, 3. Singapour, 4. Serbie, 5. Espagne, 6. République tchèque
Groupe C: 1. Corée du Sud, 2. Autriche, 3. Taipei chinois, 4. France, 5. Hongrie, 6. Danemark
Groupe D: 1. Japon, 2. Biélorussie, 3. Pologne, 4. Russie, 5. Croatie, 6. Slovaquie

Phase finale 

Équipe championne :  : Zhang Jike, Ma Long et Wang Hao

Équipe finaliste :  : Timo Boll, Dimitrij Ovtcharov et Patrick Baum

Dames

Phase de groupes 
Groupe A: 1. Chine, 2. Roumanie, 3. Hongrie, 4. Ukraine, 5. Biélorussie, 6. États-Unis
Groupe B: 1. Singapour, 2. Pays-Bas, 3. Corée du Nord, 4. Suède, 5. Taipei chinois, 6. Turquie
Groupe C: 1. Japon, 2. Allemagne, 3. Pologne, 4. Espagne, 5. Serbie, 6. France
Groupe D: 1. Hong Kong, 2. Corée du Sud, 3. Autriche, 4. République tchèque, 5. Croatie, 6. Russie

Phase finale 

Équipe championne :  : Ding Ning, Li Xiaoxia et Guo Yue

Équipe finaliste :  : Feng Tianwei, Wang Yuegu et Li Jiawei

2012
Tennis de table par équipes
Tennis de table par équipes 2012
Monde par équipes 2012
Monde par équipes
Sport en Allemagne en 2012
Sport en mars 2012
Sport en avril 2012